Takeshi Tsuruno - um ator, tarento, DJ e músico japonês.
Tsuruno Uta - um álbum musical.
Desambiguação